SMS S 138 (1906)
 SMS S 138 (1918)